Mercedes-Benz 190 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 190 VB (Prototyp, gebaut 1936–1937), siehe Mercedes-Benz W 144
 Mercedes-Benz 190 SL (gebaut 1955–1963), siehe Mercedes-Benz W 121 B II
 Mercedes-Benz 190 / 190 D  (gebaut 1956–1961), siehe Mercedes-Benz W 121
 Mercedes-Benz 190 / 190 D (gebaut 1961–1965), siehe Mercedes-Benz Baureihe 110
 Mercedes-Benz 190 / 190 D / 190 E (gebaut 1982–1993), siehe Mercedes-Benz W 201
 Mercedes-Benz A 190 (gebaut 1999–2004), siehe Mercedes-Benz Baureihe 168